Колесницкий может означать:
 Колесницкий (Ряжский район) — населённый пункт в Ряжском районе Рязанской области России.
 Колесницкий, Николай Филиппович (1910—1992) — советский историк-медиевист.